

Lokalizacje

Francja 
 Montreuil – miasto w regionie Île-de-France, w aglomeracji paryskiej, w departamencie Sekwana-Saint-Denis
 Montreuil – miasto w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais
 Montreuil – miasto w Regionie Centralnym-Dolina Loary, w departamencie Eure-et-Loir
 Montreuil – miasto w regionie Kraj Loary, w departamencie Wandea

Inne 
 Montreuil – dzielnica miasta Wersal w departamencie Yvelines

Strony ujednoznaczniające